

Patronyme 

 Alain Fraissé, dit Alain Cavalier (né en 1931), cinéaste français ;
 Édouard Fraisse, sculpteur, graveur et médailleur français.
 Geneviève Fraisse, historienne de la pensée féministe et philosophe française (1948 -).
 Gustave-Paul Fraisse, général de l'armée française (1861 - 1941).
 Henri Fraisse, architecte suisse (1804 - 1841).
 Marie-Hélène Fraïssé, journaliste française.
 Paul Fraisse, psychologue français connu pour ses travaux sur la perception du temps (1911 - 1996).
 Rémi Fraisse, militant écologiste tué lors de la manifestation contre le barrage de Sivens (1993 - 2014).
 
Robert Fraisse (1934-), escrimeur français
Robert Fraisse (1940-), directeur de la photographie français
 Roland Fraïssé (1920-2008), logicien français.
 William Fraisse, ingénieur suisse des ponts et chaussées (1803 - 1885).

Toponyme 

 Fraisse, commune de Dordogne (France).
 Fraisse-Cabardès, commune de l'Aude (France).
 Fraissé-des-Corbières, commune de l'Aude (France).
 Fraisse-sur-Agout, commune de l'Héraut (France).
 Lacapelle-del-Fraisse, commune du Cantal (France).
 Chapelle du Fraisse, sur la commune de Beauzac département de la Haute-Loire (France).

Voir aussi
 Frassino, commune du Piémont (Italie) dont le nom est Fraisse en provençal alpin.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme occitan